Bror Cederström kan syfta på:

 Bror Cederström (1720–1787), svensk militär och ämbetsman
 Bror Cederström (1754–1816), svensk militär, den föregåendes son
 Bror Cederström (1780–1877), svensk militär, den föregåendes son
 Bror Cederström (1824–1893), svensk militär, den föregåendes son
 Bror Cederström (1860–1932), svensk militär, den föregåendes son